Everything Changes (qui en anglais signifie « Tout change ») peut désigner :

Musique 
 Everything Changes, un album de Take That, 1993
 Everything Changes, une chanson de Take That, 1993
 Everything Changes, un album de Julian Lennon, 2011
 Everything Changes, une chanson de Markus Fagervall, 2006
 Everything Changes, une chanson de Staind, 2006

Autre 
 Tout change (), le premier épisode de la série britannique de science-fiction Torchwood, sorti en 2006